10. Светски куп у ватерполу под покровитељством ФИНЕ је одржан од 27. априла до 1. маја у Атини у Грчкој. 

Учествовало је 8 најбоље пласираних репрезентација са олимпијских игара 1996. које су биле подељене у две групе по четири. По две првопласиране екипе су се пласирале у полуфинале, а остале су играле утакмице за пласман од 5. до 8. места.

Титулу је освојила репрезентација Сједињених Америчких Држава.

Учесници 

  
 
 
  СР Југославија

Први круг

Група А 

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, Н - нерешених, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Група Б

Завршница 

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Светски куп у ватерполу
 Светски куп у ватерполу за жене 1997.

Спољашње везе 
 Историја ватерпола на сајту ФИНА-е 
 Резултати на http://todor66.com

Светски куп у ватерполу
Ватерполо у Грчкој
Спорт у Атини
Ватерполо у 1997.